"Treviso" pode ser:
 Treviso, comuna italiana do Vêneto
 Football Club Treviso
 Treviso (província), no Vêneto
 Treviso (Santa Catarina), município
 Treviso Bresciano, comuna italiana da Lombardia
 Quinto di Treviso, comuna italiana do Vêneto
 Monastier di Treviso, comuna italiana do Vêneto

Desambiguações de topônimos